Керимов (, ) — тюркская фамилия. Женская форма — .

Керимов 
 Керимов, Абляз Хаирович (1919—1998) — советский военный, представлявшийся к званию Герой Советского Союза.
 Керимов, Агагусейн Ашраф оглы (1909—1991) — советский и азербайджанский звукооператор и актёр, инженер.
 Керимов, Азад Азер оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист, защитник.
 Керимов, Айдын Алик оглы (род. 1985) — азербайджанский предприниматель, основатель Триатлон клуба.
 
 Керимов, Алыш Агаш оглы (1909—?) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1950). 
 Керимов, Анар Габил оглы (род. 1977) — министр культуры Азербайджана (2021—2022).
 Керимов, Ариф Пашаевич (род. 1952) — российский общественный и политический деятель, Президент ФЛНКА. 
 Керимов, Аскар Абаевич (род. 1980) — аким города Атырау.
 Керимов, Аслан Самед оглы (род. 1973) — советский и азербайджанский футболист.
 Керимов, Байрам Фируз оглы (род. 1989) — азербайджанский футболист.
 Керимов, Башир Бейлар оглы (1976—1995) — азербайджанский военный, Национальный герой Азербайджана.
 Керимов, Бурхан Керимович (1922—2010) — советский, азербайджанский и российский физик, профессор Московского Университета.
 Керимов, Вагиф Юнус оглы (род. 1949) — учёный-геолог, лауреат премии имени И. М. Губкина (2016).
 Керимов, Гасан Рза оглы (1925—1983) — Герой Социалистического Труда, лишён звания.
 Керимов, Гасым Мамедович (1930—2016) — советский и российский исламовед. 
 Керимов, Джангир Аббасович (1923—2015) — советский и российский правовед, педагог.
 Керимов, Игнат Рустамович (более известен как Рома Жёлудь; род. 1996) — российский видеоблогер, певец.
 
 Керимов, Икрам Гаджи оглы — азербайджанский учёный, геофизик и изобретатель.
 Керимов, Ильгар Эльданизович (род. 1999) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите и WKF.
 Керимов, Инам Имдад оглу (род. 1977) — Министр сельского хозяйства Азербайджана.
 Керимов, Камиль Елман оглы (род. 1999) — украинский борец вольного стиля.
 Керимов, Кенан Низами оглы (род. 1976) — азербайджанский футболист.
 
 Керимов, Кязимага Мовсум оглы (1951—1992) — азербайджанский военный, Национальный герой Азербайджана.
 Керимов, Лятиф Гусейн оглы (1906—1991) — азербайджанский ковроткач, дизайнер.
 Керимов, Магомед Хизриевич (1937—2016) — советский и российский организатор сельхозпроизводства, председатель колхоза «Победа» Республики Дагестан, Герой Социалистического Труда.
 Керимов, Мамед Гасан оглы (1898—1963) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Керимов, Мансыр Паша оглы (род. 1930) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Керимов, Махмуд Керим оглы (1948—2013) — азербайджанский физик, доктор физико-математических наук, профессор, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
 Керимов, Меджид Заид оглы (род. 1958)  — азербайджанский государственный деятель.
 Керимов, Мурад Курбанович (род. 1987) — российский самбист.
 
 Керимов, Паша Али оглы (род. 1959) — азербайджанский учёный, исследователь истории литературы, текстолог, доктор филологических наук.
 
 Керимов, Расим Рафикович (род. 1979) — туркменский футболист.
 Керимов, Руслан (род.2003) — русский грайм-исполнитель, победитель 3-го сезона Hot Kill Battle.
 Керимов, Рустам Керимович (род. 1993)  — российский боец смешанных боевых искусств.
 Керимов, Сабит Гахраман оглы (1940—2013) — азербайджанский учёный-информатик.
 Керимов, Саид Сулейманович (род. 1995) — российский предприниматель. 
 Керимов, Сахил Низами оглы (род. 1979) — азербайджанский футболист, вратарь.
 Керимов, Сулейман Абусаидович (род. 1966) — российский предприниматель.
 Керимов, Тарлан Эльдениз оглы (род. 1986) — азербайджанский дзюдоист.
 Керимов, Теймур Надир оглы (род. 1973) — азербайджанский рок-музыкант.
 Керимов, Тимур Михайлович (известен как Тимур Родригез; род. 1979) — российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актёр.
 Керимов, Тофик Алекпер оглы (1930 — ?) — советский азербайджанский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Керимов, Фархад Аскер оглы (1948—1995) — азербайджанский журналист.
 Керимов, Шакир Керим оглы (1935—?) — советский азербайджанский хозяйственный, и государственный деятель.
 Керимов, Шамхал (род. 1983) — российский дзюдоист.
 Керимов, Шахин Нияз оглы (род. 1985) — азербайджанский футболист.
 Керимов, Эльгиз Керим оглы (1971—1992) — азербайджанский военный, Национальный Герой Азербайджана.
 Керимов, Эльнар Тахир оглы (род. 1985) — азербайджанский футболист.
 
 Керимов, Яхья Шафи оглы (1927—2021) — азербайджанский педагог.



См. также 
 Каримов